Khortiátis kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kissós Óros, berg, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 
 Chortiátis, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 

Robotskapade Greklandförgreningar